Туруново — название населённых пунктов:

Россия 
 Туруново — село в Батыревском районе Чувашии.
 Туруново — деревня в Канашском районе Чувашии.
 Туруново — село в Чебоксарском районе Чувашии.